Az 2015-ös Tippeligaen volt a 71. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2015. április 6-án kezdődött és november 8-án ért véget.

A címvédő a Molde volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében huszonharmadjára.

Részt vevő csapatok

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

Tabella

Osztályozó 
Eredmények

 A Start csapata nyert 4–2-es összesítéssel.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Mesterhármast elérő játékosok

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 8
  Michael Christensen (Start)
 Legtöbb piros lap: 1
 25 játékos

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 52
 Sandefjord
 Legtöbb piros lap: 3
 Lillestrøm
 Molde

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok